Флаг городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 сентября 2006 года решением Совета депутатов городского поселения Лотошино № 42/9 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2559.

Учитывая важное общественно-политическое значение для жителей и органов местного самоуправления городского поселения Лотошино, Совет депутатов городского поселения Лотошино установил на территории городского поселения Лотошино праздник — День герба и флага городского поселения Лотошино, отмечаемый ежегодно 15 декабря.

Решением Совета депутатов городского поселения Лотошино от 14 августа 2014 года № 80/11 утверждено новое положение о флаге городского поселения, не внёсшее изменений в рисунок и описание флага.

Описание 
«Флаг городского поселения Лотошино представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое горизонтально на равные голубую и зелёную части; в середине флага фигура из герба поселения: лотошник обращённый прямо, и держащий перед собой лоток с надрезанной головкой сыра; все фигуры жёлтые».

Обоснование символики 
Флаг городского поселения Лотошино разработан на основе герба.

Впервые Лотошино упоминается в 1478 году.

В середине XVI века Лотошино упоминается как торговое село: .

Как крупное торговое село, связанное дорогами с Тверью, Старицей и Волоколамском Лотошино объединяло вокруг себя значительную территорию с 19 деревнями и 8 пустошами, образовавшее позже Лотошинскую вотчину.

Лотошинские земли принадлежали частично Московскому (Волоко-Ламский уезд) частично Тверскому княжествам (Старицкий и Микулинский уезды). По своему расположению на границе двух губерний (что отражено на флаге его разделением) Лотошино неоднократно меняло свою подчиненность Москве или Твери.

Лотошник с лотком является гласной фигурой, указывающей на название городского поселения.

На лотке лотошника — головка сыра, в знак того, что в Лотошине впервые в России в 1812 году был построен завод по производству сыра. Построил этот завод владелец села князь Иван Сергеевич Мещерский.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины, добродетели и чистого неба.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности и стабильности, богатства, величия.

Зелёный цвет — символ природы, а также надежды и здоровья.

Примечания 

Флаги с изображением человека